Primo Vannutelli, sacerdote
 Scipione Vannutelli, pittore
 Serafino Vannutelli, cardinale
Vincenzo Vannutelli, cardinale